Tempel van Hadrianus (Rome), een tempel ter ere van keizer Hadrianus gebouwd door zijn opvolger Antoninus Pius.
Tempel van Hadrianus (Efeze), een tempel ter ere van Hadrianus in de Turkse stad Efeze